Международна асоциация за въздушен транспорт, ИАТА (англ.: International Air Transport Association, IATA) е международна неправителствена организация. Централата ѝ се намира в Монреал, Канада, а европейският център е в Женева, Швейцария. ИАТА има 101 представителства по целия свят.

Дейност 
Асоциацията играе ролята на координатор и представител на интересите на авиационно-транспортния отрасъл в такива области като осигуряване безопасността на полетите, осъществяване на полетите, тарифната политика, техническото обслужване, авиационната безопасност, разработването на международни стандарти съвместно с ИКАО и т.н.

Най-важното направление в дейността на ИАТА е организирането на взаимните разплащания между субектите на въздушния транспорт, основани на системата за продажба на превозите чрез неутрална бланка на самолетните билети. Още през 1948 г. започва своята дейност Клиринговата палата на IATA (англ. IATA Clearing House), осигуряваща извършването на взаимните разплащания между авиокомпаниите. През 1972 г. е създадена световна неутрална среда за продажба на самолетни билети BSP IATA, впоследствие обхванала целия въздушен транспорт по света, освен САЩ (които първи създават собствена система, ARC, послужила впоследствие за основа на BSP) и страните от ОНД (с изключение на Молдова).

Международната асоциация за въздушен транспорт обявява, че от 2007 г. започва пълен преход към продажба на въздушните превози с използването на електронни билети.

ИАТА присвоява (дава) кодове на летищата, авиокомпаниите и типовете самолети, за целите на класификацията.

IOSA 
Безопасността на полетите е приоритет номер едно за ИАТА. Основен инструмент за осигуряване на безопасността на полетите е експлоатационният одит на ИАТА за безопасност на полетите (IATA Operational Safety Audit (IOSA) и неговата следваща разширена версия Enhanced IOSA. Одитът IOSA е внедрен от редица страни като държавно изискване по безопасност полетите. 2012 година става най-безопасната година за цялата история на авиацията. Глобалният рейтинг на авиационните произшествия със самолети западно производство (измерван чрез количеството невъзстановими разрушения на фюзелажа на един милион полета на самолети западно производство) възлиза на 0,20, което е еквивалентно на едно авиационно произшествие на 5 милиона полета.

Членове на IATA 

 Контролируем дубликат
Към септември 2016 г. По данни от сайта на IATA.

Вижте също 
 Международна организация за гражданска авиация (ИКАО)

Външни препратки 
 Официален сайт на ИАТА 
 База от кодове на IATA 

Въздушен транспорт
Международен транспорт
Международни икономически организации
Гражданска авиация
Организации в Женева